Уиллисвилл:
 Уиллисвилл (Арканзас)
 Уиллисвилл (Иллинойс)

См. также
 Уиллис
 Уиллистон